Михаил Беликов:
 Беликов, Михаил Александрович (1940—2012) — советский кинорежиссёр и сценарист, оператор.
 Беликов, Михаил Трофимович  (1894—1968) — профессор.